Чейшви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Чейшвили, Александр Николаевич (1903—1962) — грузинский советский писатель.
 Чейшвили, Резо Бенедиктович (1933—2015) — грузинский писатель, киносценарист.